

Der Kreis Rétság (ungarisch Rétsági járás) ist ein Kreis im Westen des nordungarischen Komitats Nógrád. Er grenzt im Norden und im Osten an den Kreis Balassagyarmat, im Süden an den Kreis Vác und im Westen an den Kreis Szob, beide im Komitat Pest.

Geschichte 
Der Kreis ging während der ungarischen Verwaltungsreform Anfang 2013 mit allen 25 Gemeinden aus seinem Vorgänger, dem gleichnamigen Kleingebiet (ungarisch Rétsági kistérség) hervor.

Gemeindeübersicht 
Der Kreis Rétság hat eine durchschnittliche Gemeindegröße von 945 Einwohnern auf einer Fläche von 17,40 Quadratkilometern. Die Bevölkerungsdichte des Kreises liegt unter der des Komitats. Der Verwaltungssitz befindet sich in der einzigen Stadt, Rétság, im Zentrum des Kreises gelegen.

Quellen 
PDF- und XLS-Dateien:
Volkszählung 2011: 
2013: ;
2016:

Einzelnachweise 

Retsag
Komitat Nógrád